BWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blackwell, Oklahoma (Stati Uniti)